Михаил Петрович Григорьев () — российский хоккеист, защитник. Воспитанник тюменского хоккея. В настоящее время выступает за хоккейный клуб "Барыс" (Астана) в КХЛ.

Карьера 
Начал профессиональную карьеру в 2007 году в составе мытищинского «Химика», выступая до этого за его фарм-клуб. За два года на высшем уровне Михаил провёл лишь 4 матча, после чего перед началом сезона 2007/08 он подписал контракт с лениногорским «Нефтяником», в составе которого в 42 проведённых матчах он набрал 7 (0+7) очков. Следующий сезон Григорьев провёл также в Высшей лиге в составе орского клуба «Южный Урал», где он сумел набрать 10 (1+9) очков 56 матчах.

В 2009 году на драфте КХЛ Михаил был выбран во 2 раунде под общим 45 номером уфимским «Салаватом Юлаевым», в составе которого в сезоне 2009/10 он и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, проведя на площадке 13 матчей, и набрав 1 (0+1) очко. Также в том сезоне Григорьев выступал в Молодёжной хоккейной лиге в составе клуба «Толпар», где 56 матчах он набрал 30 (11+19) очков, став бронзовым призёром дебютного сезона лиги, а также заслужив право участвовать в матче «Всех звёзд» МХЛ.

В следующем сезоне, который Михаил начинал в Высшей хоккейной лиге в составе «Тороса», он вновь завоевал бронзовые награды МХЛ, однако главного успеха Григорьев добился в КХЛ, став вместе с «Салаватом Юлаевым» обладателем Кубка Гагарина, набрав 3 (1+2) очка в 25 проведённых матчах.

16 июля 2012 года Григорьев перешёл в астанинский «Барыс». В составе клуба провёл 50 матчей и набрал 7 (1+6)очков. Закончил сезон с худшим для себя показателем полезности — 15. По окончании сезона перешёл в нижегородское «Торпедо». За два сезона в его составе провёл 107 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очков.

1 июня 2015 года перешёл в ярославский «Локомотив».

12 августа 2016 года контракт с «Локомотивом» расторгнут по соглашению сторон.

26 сентября 2018 года перебрался в московский «Спартак», подписав контракт на один год.

1 июня 2019 года подписал контракт на 1 год с московским «Динамо».

Достижения 
 Бронзовый призёр КХЛ 2010
 Участник Кубка Вызова 2010
 Бронзовый призёр МХЛ (2): 2010, 2011
 Обладатель Кубка Гагарина 2011

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 16 октября 2015 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Толпар»‏‏
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Обладатели Кубка Гагарина
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск